«Now You’re Gone» () ― сингл шведского диджея Basshunter при участии DJ Mental Theo. В нем используется та же музыка, что и в «Boten Anna», а вокал исполнен Себастьяном Вествудом.

История 
В 2007 году DJ Mental Theo использовал инструментал трека «Boten Anna» для создания англоязычной версии своих диджейских сетов в Испании. Именно эта песня в конце концов была выпущена как сингл. Тема песни отличается, в ней поется о расставании молодой пары. Темп песни также был увеличен по сравнению с «Boten Anna».

Прием 
Сингл «Now You’re Gone» занял 1-е место в Великобритании в январе 2008 года. Он оставался на 1-м месте в течение пяти недель. Песня также возглавила чарты в соседней Ирландии.

В 2019 году во время концерта Jingle Bell Ball Том Уокер исполнил рождественскую версию песни «Now You’re Gone». В 2020 году песня была включена под номером 39 в рейтинге The Top 50 Greatest High Street Club Bangers of All Time по версии журнала Vice.

Музыкальный клип 
Клип был снят в Осло. В нем снялись модель Айлар Ли и актер Лукас Торхайм. Подружек Айлар сыграли Силье Лиан и Мариэль Матиассен.

Сюжет клипа рассказывает о расставании пары посредством смс. Но к концу клипа они воссоединяются. На сегодняшний день клип имеет огромный успех на YouTube, где оно достигло 300 миллионов просмотров.

Трек-лист 
 2-track CD single
 «Now You’re Gone» (Radio Edit) — 2:34
 «Now You’re Gone» (DJ Alex Extended Mix) — 5:42

 CD maxi single
 «Now You’re Gone» (Radio Edit) — 2:34
 «Now You’re Gone» (Video Edit) — 2:39
 «Now You’re Gone» (DJ Alex Extended Mix) — 5:42
 «Now You’re Gone» (Sound Selektaz Remix) — 5:35
 «Now You’re Gone» (Fonzerelli Remix) — 6:27
 «Now You’re Gone» (Video)

 Australian and German CD single / Brazilian digital download
 «Now You’re Gone» (Radio Edit) — 2:36
 «Now You’re Gone» (DJ Alex Extended Mix) — 5:45
 «Now You’re Gone» (Sound Selektaz Remix) — 5:38
 «Now You’re Gone» (Fonzerelli Remix) — 6:29
 «Boten Anna» (Radio Edit) — 3:30

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Синглы 2007 года
Синглы 2008 года
Песни Basshunter
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни 2007 года